Nasco bezeichnet: 

 Nasco (Rebsorte), eine Rebsorte
 Nasco di Cagliari, ein Weinanbaugebiet

Nasco ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Nasco (* 1984), US-amerikanischer Fußballtorhüter

Nasco ist ein Ort in den Vereinigten Staaten:
 Nasco (Arkansas)

NASCO steht als Abkürzung für:
 El Nasr Automotive Manufacturing Company, einen Automobilhersteller
 North American Students of Cooperation
 North American SuperCorridor Coalition
 North Atlantic Salmon Conservation Organization

NASCO